een voornaam, zie Lucas (voornaam)
 Leiden University College The Hague
 Limburgs Universitair Centrum (LUC), een universiteit in België
 Luc, een Duits automerk

Franse gemeenten en kantons 
Erachter staat het departement 
 Luc (Lozère)
 Luc (Hautes-Pyrénées)

 Luc-Armau,  Pyrénées-Atlantiques
 Luc-en-Diois,  Drôme
 Kanton Luc-en-Diois, een kanton van het Franse departement Drôme
 Luc-la-Primaube, Aveyron
 Luc-sur-Aude,  Aude 
 Luc-sur-Mer,  Calvados
 Luc-sur-Orbieu, Aude 
 Le Luc,  Var
 Kanton Le Luc, een kanton van het Franse departement Var

Zie ook 
 LUC (doorverwijspagina)
 Saint-Luc (doorverwijspagina)
 Luuk (doorverwijspagina)
 Luck (doorverwijspagina)